Магнус — имя и фамилия (также Магнус фон).

Имя 
 Магнус Сильный (1106 ? — 1134) — скандинавский правитель, датский герцог в Гёталанде (ок. 1125 — ок. 1130).
 Магнус (1071—1106) — герцог Саксонии, последний из рода Биллунгов.
 Магнус (1540—1583) — король Ливонии с 1570, брат короля Фридриха II Датского, датский принц.
 Магнус I (ок. 1304—1369) — герцог Брауншвейг-Гёттингена в 1318—1345 годах, герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля с 1345 года из династии Вельфов.
 Магнус II (1324—1373) — герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля и Брауншвейг-Люнебурга (под именем Магнус I) с 1369 года из династии Вельфов.

Святые 
 Св. Магн Авиньонский (Magnus of Avignon, 660) — епископ.
 Св. Магн из Фюссена — настоятель монастыря Фюссен, (772).
 Магнус Оркнейский — святой Римско-Католической Церкви, сын Эрленда, правителя Оркнейских островов. Ярл-соправитель Оркни с 1108 года.

Короли Норвегии 
 Магнус I Добрый (1024—1047) — король Норвегии (1035—1047) и Дании (1042—1047), сын Олафа Святого и Астрид.
 Магнус II Харальдссон (1048—1069) — король Норвегии, сын Харальда Сурового и Торы.
 Магнус III Голоногий (1073—1103) — король Норвегии (1093—1103), сын Олафа III Тихого и наложницы Торы.
 Магнус IV Слепой (1115—1139) — король Норвегии (1130—1135).
 Магнус V (1161—1184)
 Магнус VI Лагабете (Магнус Законодатель; 1238—1280) — король Норвегии (1263—1280).
 Магнус VII (он же Магнус Эрикссон, король Швеции).

Короли Швеции 
 Магнус Хенриксен — король Швеции, правивший в 1160—1161 гг.
 Магнус I Ладулос (Магнус Амбарный Замо́к, Магнус Биргерсон, 1240—1290) — король Швеции, второй сын Биргера Ярла.
 Магнус Эрикссон (Магнус II, 1316—1374) — король Швеции, внук Магнуса Ладулоса, король Норвегии (1319—1343) как Магнус VII.

Герцоги Мекленбурга 
 Магнус I Мекленбургский (1345—1384)
 Магнус II Мекленбургский (1441—1503)
 Магнус III Мекленбургский (1509—1550)

Фамилия 
 Магнус, Генрих Густав (1802—1870) — известный немецкий физик и химик.
 Магнус, Георг Вашингтон (1863—1917) — норвежский композитор, органист и дирижёр датского происхождения.
 Магнус, Гуго (1842—1907) — немецкий офтальмолог.
 Магнус, Курт (1912—2003) — немецкий учёный в области технической механики.
 Магнус, Луи (1881—1950) — французский спортсмен и функционер, основатель и президент Международной федерации хоккея с шайбой.
 Магнус, Пауль (1844—1914) — немецкий ботаник и миколог, профессор Берлинского университета.
 Магнус, Рудольф (1873—1927) — немецкий фармаколог и физиолог.
 Магнус, Сандра Холл (род. 1964) — американский астронавт НАСА, инженер.
 Магнус, Сергей Рейнгольдович (1871—1914) — российский военный моряк.
 Магнус, Элизабет фон (род. 1954) — австрийская оперная певица (меццо-сопрано).

Братья:
 Рихт, Магнус фон — финский художник.
 Рихт, Фердинанд фон — финский художник.

Псевдоним 
 Иоанн Магнус (наст. имя: Юхан Монссон; 1488—1544) — архиепископ, примас Швеции, богослов, историк; брат Олафа Магнуса.
 Олаф Магнус (1490—1557) — шведский церковный деятель, дипломат, писатель, картограф; брат Иоанна Магнуса.
 Доктор Магнус — псевдоним; наст. имя Легран, Жак Амабль (1820—1912) — французский филателист.

Другое 
 «Магнус» — эстонский фильм (2007), запрещенный судом к показу в Эстонии и в странах Европейского союза.

См. также 
 Magnus
 Магн

Немецкие мужские имена